El Castillo de Borbón-l'Archambault, es un antiguo castillo del , reconstruido en varias ocasiones, los restos de los que se asientan en la ciudad de Bourbon-l'Archambault en el departamento de Allier y la Región de Auvernia-Ródano-Alpes.

El entonces señorío ducado de Borbón dio su nombre a la provincia de Borbonés, que corresponde aproximadamente al actual departamento de Allier y al sureste del departamento de Cher.

El castillo es objeto de una clasificación como monumento histórico por la lista de monumentos históricos de 1862; Su torre está catalogada como monumento histórico el 14 de junio de 1961.

Situación  
El Château de Borbón-l'Archambault se encuentra en el departamento francés de Allier en la comuna de Bourbon-l'Archambault, veinticinco kilómetros al oeste de Moulins. La alta figura del castillo de los antiguos señores de Borbón se encuentra en un espolón bloqueado que domina un pueblo castral conocido desde la  y se convirtió en capital del Cantón.

Historia  
La antigua villa de Borbón perteneció a la ciudad de Bituriges. Ver una Baya viguerie en el , se convirtió en la capital del Señorío de Borbón, pero es ignorado por los duques en favor de Moulins en el . Los señores toman el nombre de su capital ya cambio dejan su nombre o Archambault Archambaud que lleva a nueve de ellos entre el  y el .

El Archambault  
El linaje de los Sires de Borbón se conoce de Aymar de Borbón († 953), el primer Archambault de Borbón vivió en 959, Archambaud El Franco, el segundo en 1018, el 3ro en 1064, el 4to en 1075, el 5to en 1096, el 6to en 1099, el 7 mo en 1177, el 8avo en 1200, el 9eno en 1249. Esta primera línea construyó un importante principado feudal en las fronteras de tres grandes grupos territoriales (Berry, Autunois, Auvergne) aliarse con Cluny (fundación del priorato de Souvigny, dependiendo de Cluny por Aymar en 913) y desde el , los Capetos. El señor de Borbón Aimon II "Vaire-Vache" entra en el vasallaje directo del rey de Francia Luis VI. Eginhard menciona un primer castrum en Borbón, así como en la crónica de Pseudo-Frédégaire, que relata su destrucción por Pipino el Breve en 761 luchando con el duque de Aquitania por la posesión de Narbona. El castillo de madera se reconstruyó varias veces (se menciona en 947), luego fue reconstruido en piedra a partir del 12 siglo, agrandado bajo Felipe Augusto y redondo con torres del .

Matilde de Borbón (c.1160-†1228), heredera de esta familia caballeresca, llevó el castillo a la Casa Dampierre, por su matrimonio con Guy II de Dampierre, alguacil de Champagne.

El Dampierre y el Borgoña 
Entre los siglos  y el  el castillo se convirtió en una poderosa fortaleza; hay quince torres. Los Dampierre tienen su sede en la casa de Borgoña. La boda de Beatriz de Borgoña, heredera del señorío de Borbón con el príncipe Roberto, 6to hijo del rey Luis IX, da a luz a una nueva casa de Borbón, ahora de sangre real.

Los duques de Borbón 
Luis Iero de Borbón, primer Duque de Borbón, hijo de Beatriz de Borbón y Roberto de Clermont y nieto de San Luis, se compromete, a raíz de la labor realizada por su padre, para ampliar más su fortaleza. Hizo construir una capilla en 1310, con el nombre de Notre-Dame, para albergar las santas reliquias que Robert de Clermont trajo a Borbón para su esposa. No muy lejos de Borbón, Luis I construyó por primera vez una mazmorra en el Allier, cerca de Yzeure (gran mansión en Autun), en Moulins. Luis II la convertirá en su capital. Nueve duques se suceden: Luis I, Pedro I, Luis II, Juan I, Carlos I, Juan II, Carlos II, Pedro II y Carlos III. Juan II encargó la construcción de una segunda Capilla Palatina, dedicada a San Luis, que retomará los planos y el estilo de la Sainte Chapelle de París. El último duque, muy rico y poderoso, fue nombrado Condestable de Francia tras la victoria de Marignano. El asunto de la "traición" del condestable Carlos de Borbón se mezcla con los reclamos de Luisa de Saboya, Borbón por su madre Margarita, y da lugar a la vinculación del Ducado de Borbón, considerado como un feudo conmovedor de la corona desde Luis II, (cuñado de Carlos V), en el dominio real en 1531.

Casa de Orléans-Valois (dominio real) 
La confiscación por Francisco I en 1523 se hizo en beneficio de su madre, Luisa de Saboya, condesa viuda de Angulema, quien en 1515 se convirtió en duquesa de Angulema y Anjou y condesa de Maine; ella misma reclamó el ducado de Borbón para su hijo. A la muerte de Luisa de Saboya en 1531, el ducado quedó adscrito al dominio real. Es el fin de Borbonés como estado principesco feudal. Francisco recreó por primera vez una infantazgo de Borbón en 1544 en beneficio de su último hijo, Carlos de Francia, duque de Angulema y Orleans (1522-1545), pero este último murió sin heredero al año siguiente. El ducado vuelve de nuevo a la corona. Será una segunda vez creado un ducado de Borbón en prerrogativa de la corona para el futuro rey de Francia Enrique III (entonces duque de Anjou antes de su acceso al trono). Llevaba el título de Enrique Iero de Borbón. Luego, el ducado regresó a la corona hasta 1661, cuando Luis XIV, por última vez, erigió a Bourbonnais en un ducado en beneficio de la casa más joven de Borbón-Condé.

Borbón-Archambault se convirtió en un castillo real, pero no hay necesidad de fortalezas medievales en el , y el castillo fue abandonado. Ya no estaba habitado por los canónigos que sirven Capillas Santos que se habían construido dos pequeñas casas en los terrenos de la granja en el .

La Casa de Borbón-Condé 

Después de más de un siglo en manos de la Corona, los borboneses se erigieron de nuevo en un ducado en 1661, en beneficio de la rama Condé de la Casa de Borbón y el "Gran Condé", victorioso en Rocroi en 1642, Luis II de Borbón-Condé, príncipe de Condé, duque de Enghien, etc., Par de Francia, Primer príncipe de la sangre.

El castillo luego sirvió a príncipes y princesas de las casas próximas a tomar las aguas en esta ciudad durante el ; se sintieron atraídos por la reputación de estas aguas para el tratamiento de ciertas enfermedades; luego compitieron con los de Vichy. Madame de Montespan murió allí el 26 de mayo de 1707.

Un incendio destruyó parte del castillo en el . El Príncipe de Condé lo hizo restaurar en estado de conservación, sin añadir ningún adorno, salvo un reloj en la torre Qui-d'en-grogne, visible desde el pueblo de Bourbon-l'Archambault.

Durante la Revolución 
Los Condé, que estuvieron entre los primeros emigrantes en agosto de 1789, su propiedad fue confiscada, solo las tres torres del frente norte no fueron objeto de subasta. El directorio del distrito de Cerilly ordenó que los restos de las Santas Capillas y el castillo fueran premiados el 8 de Pluviôse año II. Las torres se utilizaron como complemento del centro de detención. La propia torre Qui-Qu'en-Grogne se conservó para este propósito.

Después de la Revolución  
Cuando regresaron los Borbón-Condé, gracias a la Restauración, la finca pasó a manos de esta casa.

La Casa de Orléans 

En el , la fortaleza cae, por la voluntad del último príncipe de Condé, el joven duque de Aumale Enrique de Orléans (1822-1897), luego de ocho años de edad, el castillo de Chantilly y muchas otras áreas importantes la casa de Condé. Poco después de esta herencia, los albaceas quisieron vender estas ruinas por 2000 francos, pero de la fortaleza original, casi completamente arrasada, se salvaron tres torres gracias a la acción del poeta Achille Allier, incluida la famosa "Tour Qui - qu'en-Grogne".

El duque de Aumale permite que se organice un pequeño museo en las pintorescas ruinas.

A la muerte del duque de Aumale, último propietario único de Borbón, el castillo y sus dominios pasaron a formar parte de la propiedad de la Casa de Orléans, en posesión conjunta de todos los herederos, descendientes de Luis Felipe. La finca fue administrada a nombre del duque de Orleans, Felipe de Orléans, "jefe de la casa de Francia" y orleanista pretendiente a la corona. Varios matrimonios entre miembros de esta familia le dieron a Enrique, Conde de París, la mayor parte de las acciones de la propiedad de su familia, incluido el Castillo de Borbón.

La Fundación San Luis  
Para preservar el futuro de esta propiedad en el patrimonio real, el "conde de París" decidió incluirlo en una fundación familiar, la Fundación San Luis, en 1974. Se convirtió en su presidente de honor, una fundación destinada a preservar los más importantes monumentos de Orléans eliminándolos de los riesgos de dispersión engendrados a veces por el reparto de herencias. Tuvo once hijos, uno de los cuales murió sin descendencia.

Esta fundación fue presidida por Jean-Albert de Luynes-Dunois, 12.º Duque de Luynes, de 1999 al 2008.

Descripción 

La torre Qui que en Grogne es una torre circular transformada y fortificada bajo Luis II. Se accede por unos pasos desde el patio de la escuela de música (antigua escuela de las borbónicas). Una Escalera de caracol sirve a los pisos superiores y, en particular, permitió llegar al pasarela de la muralla. Torre de defensa que cerraba el corral al sur, también era un interesante punto de observación para la población que habitaba el pueblo. La habitación del primer piso, que habría sido utilizada como prisión, conserva anillos sellados en la pared. El Campanario construido sobre su plataforma data del .

La torre Qui d'en Grogne, fue clasificada como monumento histórico por decreto del 14 de junio de 1961.

Referencias 

 M.-A. Chazaud (archiviste du département de l'Allier), Étude sur la chronologie des sires de Bourbon (), Moulins, Société d'émulation de l'Allier, 1865 : disponible en línea. (en francés).
 , Le château de Bourbon-l'Archambault (Allier), Moulins, Imprimerie C. Desrosiers, 1876, iv-148 p. et pl. (en francés).
 Pierre Gélis-Didot, Georges Grassoreille, Le château de Bourbon-l'Archambault, Paris, G. Chamerot, 1887, 106 p. (en francés).
 Max Fazy, Catalogue des actes concernant l'histoire du Bourbonnais jusqu'au milieu du , accompagné du registre des documents narratifs, Moulins, Imprimerie du Progrès de l'Allier, 1924, xix-683 p. (en francés).
 Max Fazy, Histoire des sires de Bourbon jusqu'à la mort d'Archambaud VIII (1249) et de la formation territoriale du Bourbonnais, Moulins, Imprimerie du Progrès de l'Allier, 1924, xlv-243 p. (en francés).
 Yves Bruand, Le château de Bourbon-l'Archambault, dans Congrès archéologique de France. 146e session. Bourbonnais. 1988, p.|97-109, Société française d'archéologie, Paris, 1991. (en francés). 
 Pierre Gélis-Didot, Georges Grassoreille, Description du château de Bourbon-l'Archambault (Allier), , dans L'Ami des monuments, 1887, tome 1 (disponible en línea) (en francés).
 E. Capelin,  excursion à Bourbon-l'Archambault, , dans Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, 1920, tome 23 (disponible en línea) (en francés).

Enlaces externos 

Castillos de Francia del siglo XI
Castillos de Francia clasificados monumento histórico (1862)
Monumentos históricos de la región de Auvernia-Ródano-Alpes
Allier
Casa de Borbón en Francia